Романю́к (, ) — украинская фамилия.

 Известные носители 
 
 Романюк, Алексей Николаевич (род. 1973) — российский музыкант.
 Романюк, Анастасия Николаевна (род. 1984) — украинский футбольный арбитр.
 Романюк, Анатолий Иванович (1948—2022) — украинский актёр, народный артист Украины (2008).
 Романюк, Борис Олегович (род. 1962) — советский футболист.
 
 
 Романюк, Виталий Викторович (род. 1984) — украинский футболист.
 Романюк, Григорий Павлович (1917—1993) — Герой Советского Союза.
 Романюк, Казимеж (род. 1927) — польский католический библеист. 
 Романюк, Михаил Фёдорович (1944—1997) — белорусский искусствовед, этнограф, художник.
 
 Романюк, Роман Сергеевич (род. 1961) — народный депутат Украины.
 
 Романюк, Юрий Иванович (род. 1997) — украинский футболист.
 Романюк, Ярослав Михайлович (род. 1961) — украинский юрист, председатель Верховного Суда Украины.